Christina af Oranje-Nassau (født 18. februar 1947, død 16. august 2019), var prinsesse af Nederlandene, prinsesse af Oranje-Nassau og prinsesse af Lippe-Biesterfeld. 

Hun var den yngste datter af dronning Juliana af Nederlandene og prins Bernhard af Lippe-Biesterfeld. 
Hun var døbt Maria Christina. Frem til 1963 blev hun kaldt Marijke, derefter Christina.

Ægteskab og børn

I 1975 blev prinsesse Christina gift med den cubansk fødte Jorge Pérez y Guillermo (født 1946). De blev skilt i 1996. Parret fik tre børn:  
 Bernardo Federico Thomas (født 17. juni 1977), er gift og har en datter 
 Nicolás Daniel Mauricio (født 6. juli 1979)
 Juliana Edina Antonia (født 8. oktober 1981)

I forbindelse med sit bryllup mistede prinsesse Christina arveretten til den hollandske trone. Hendes børn indgår heller ikke i arvefølgen.

Referencer 

Christina af Oranje-Nassau
Prinsesser af Nederlandene